Die Scottish Football League Second Division wurde 1985/86 zum elften Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die elfte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1985/86 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Dunfermline Athletic, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1986/87 sicherte. Neben Athletic stieg auch der Zweitplatzierte Queen of the South auf. Torschützenkönig mit 21 Treffern wurden die beiden Mannschaftskollegen Paul Smith und Keith Wright von den Raith Rovers.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1985/86 bei statto.com
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1985/86
1985 86